Макрорамфозовые, или бекасовые , — семейство морских лучепёрых рыб подотряда Aulostomoidei отряда иглообразных (Syngnathiformes). Распространены в тропических и субтропических водах всех океанов.

Описание 
Тело высокое (у представителй рода морских бекасов — удлинённое), сжато с боков, с костными пластинками вдоль средней линии спины. Нет усиков на челюстях. Два спинных плавника. В первом спинном плавнике 4—8 колючек, соединённых мембранами; вторая колючка очень длинная. Второй спинной плавник с 11—19 мягкими лучами, сдвинут далеко к задней части тела. Боковая линия есть или отсутствует. Максимальная длина тела 30 см.

Классификация 
В состав рода включают 3 рода с 8 видами:

Примечания 

Макрорамфозовые
Семейства лучепёрых рыб